Indiscreet ("indiscreto" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema
Indiscreet – film statunitense del 1931 diretto da Leo McCarey
Indiscreto (Indiscreet) – film statunitense del 1958 diretto da Stanley Donen

Musica
Indiscreet, album del 1975 del gruppo musicale Sparks.
Indiscreet, album del 1986 del gruppo musicale FM.

Televisione
Indiscreet, film per la televisione statunitense del 1988 diretto da Richard Michaels.
Indiscreet, film per la televisione statunitense del 1998 diretto da Marc Bienstock.